Gyrodon, lejkoporek – rodzaj grzybów z rodziny krowiakowatych
 odontoma – łagodny nowotwór szczęki